Kwota cukrowa
 Kwota importowa – limit ograniczający wysokość importu
 Kwota mleczna – indywidualny limit ilości mleka
 Kwota skrobiowa
 Kwota wolna od podatku – w Polsce kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego